2 miejscowości w Polsce: 
 Strzegowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Strzegowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin

Zobacz też: Strzegów